Une taloche est un outil de maçon. C'est une plaque en plastique ou en bois d'environ 20 centimètres sur 30, munie d'une poignée, qui sert d'une part à prendre du mortier, et d'autre part à « talocher » c’est-à-dire à lisser le mortier ou le béton pour l'aplanir. 

Il existe de nombreuses sortes de taloches, à clou ou munie d'une éponge pour réaliser différentes finitions d'enduits, comme les enduits grattés, lavés ou épongés.

En France, en Wallonie et au Québec, une taloche est un mot familier utilisé pour désigner une forme de gifle, un coup donné en quelque endroit de la tête avec la main ouverte (synonyme en France : torgnole).

Les frères Taloche sont des humoristes belges.

Outil de maçonnerie